Bogunović ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Bogunović (* 1989), kroatischer Handballspieler
 Miloš Bogunović (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Nikanor Bogunović (* 1952), serbisch-orthodoxer Bischof